Pfarrkirche St. Leonhard bezeichnet:

Deutschland

 Pfarrkirche St. Leonhard (Siegertsbrunn), Oberbayern

Österreich
 Pfarrkirche St. Leonhard im Lavanttal, Kärnten
 Pfarrkirche St. Leonhard (Villach), Kärnten
 Pfarrkirche St. Leonhard am Hornerwald, Niederösterreich
 Pfarrkirche St. Leonhard bei Freistadt, Oberösterreich
 Pfarrkirche St. Leonhard im Pitztal, Tirol

Schweiz
 Pfarrkirche St. Leonhard (Wohlen)